Ranieri je italské příjmení i rodné jméno pocházející z germánského Ragnar (ve staré severštině Ragnarr).

příjmení
 Claudio Ranieri (* 1951), italský fotbalista a fotbalový trenér
 Luisa Ranieri (* 1973), italská divadelní, filmová a televizní herečka
 Mario Ranieri (* 1980), rakouský DJ a producent
 Massimo Ranieri (* 1951), italský popový zpěvák a herec

křestní jméno
 Rainerius (ca 1117–ca 1160), pisánský svatý
 Pascoal Ranieri Mazzilli (1910–1975), brazilský právník, novinář a politik

Externí odkazy 
 

Italská příjmení